Staliński (weibliche Form Stalińska) ist ein polnischer Familienname:
 Dorota Stalińska (* 1953), polnische Schauspielerin und Politikerin; Tochter des Janusz
 Janusz Staliński (1916–1985), polnischer Ingenieur, 1970–1975 Rektor der Technischen Universität Danzig
 Tomasz Staliński, Pseudonym des Schriftstellers Stefan Kisielewski